Shirvani ist der Familienname der folgenden Personen:

 Darioush Shirvani (* 1963), deutsch-iranischer Filmemacher und Musiker
 Foroud Shirvani (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer